Родионово — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав   городского поселения Идрица.

География 
Находится на юго-западе региона, в  северо-восточной части  района, в 11 км к северу от посёлка Идрица.

История 
До 1995 года деревня входила в Максютинский сельсовет.  Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости и деревня стала частью Максютинской волости.

С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Максютинской волости.

В 2015 году Максютинская волость была влита в состав городского поселения Идрица.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % от общей численности в 37  чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство .

Транспорт 
Автодорога 58К-553 «Максютино — Радионово».

Примечания 

Населённые пункты Себежского района